

Geografia 
 Balašov – città della Russia europea centro-meridionale, situata nell'oblast' di Saratov sul fiume Chopër

Persone 
 Aleksandr Balašov (1770-1837) – generale russo
 Andrej Balašov (1946-2009) – velista russo
 Jurij Sergeevič Balašov (1949) – scacchista russo
 Nikita Balašov (1991) – cestista russo
 Nikolaj Balašov (1919-2006) – scienziato russo
 Roman Balašov (1977) – pallanuotista russo
 Vitalij Balašov (1991) – calciatore ucraino